Giuseppe Schirò ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Schirò (Bischof, 1690) (1690–1769), italienischer Erzbischof albanischer Abstammung des byzantinischen Ritus sowie Schriftsteller
 Giuseppe Schirò (Bischof, 1846) (1846–1927), italienischer Titular(erz)bischof des römischen Ritus
 Giuseppe Schirò (Schriftsteller) (1865–1927), italienischer Schriftsteller albanischer Herkunft.
 Giuseppe Schirò (Hochschullehrer) (1905–1984), italienischer Hochschullehrer und Schriftsteller
 Giuseppe Schirò (Politiker) (1913–1988), italienischer Politiker
 Giuseppe Schirò (Historiker) (1927–2007), italienischer Priester, Historiker und Bibliothekar
 Giuseppe Schirò Di Maggio (* 1944), italienischer Dichter und Schriftsteller